Hülya Kaya (* 21. September 1992 in Berlin) ist eine deutsch-türkische Fußballspielerin und spielt aktuell für den 1. FC Union Berlin in der 2. Frauen-Bundesliga.

Werdegang

Verein 
Hülya Kaya startete ihre Karriere 2005 in der Jugend der 2004 gegründeten Mädchen- und Frauenfußballabteilung von Türkiyemspor Berlin. 2008 rückte sie in die 1. Frauen Mannschaft von Türkiyemspor auf. Nach zwei Jahren im Frauenteam von Türkiyemspor Berlin, wechselte sie zum Lichterfelder FC. Dort konnte sie in ihrer ersten Saison die Torjäger-Kanone mit 32 Toren gewinnen. Somit brach sie den Tor Rekord in der Regionalliga. Im Sommer 2012 wechselte sie in die 2. Bundesliga zum 1. FC Lübars. Während der Saison 2014/15 wechselte sie zurück zum FC Viktoria 1889 in die Regionalliga Nordost. Aktuell steht Kaya beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag und spielt wieder in der 2. Bundesliga.

Nationalmannschaft 
2008 wurde Kaya erstmals in die Türkische U-17-Fußballnationalmannschaft berufen und nahm an Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft teil. Ihr erstes Tor für die U-17-Nationalmannschaft konnte sie gegen die Färöer-Inseln erzielen. Ein Jahr später rückte sie in die U-19-Auswahl auf.

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Türkiyemspor Berlin)
Fußballspieler (LFC Berlin)
Fußballspieler (1. FC Lübars)
Fußballspieler (FC Viktoria 1889 Berlin)
Fußballspieler (1. FC Union Berlin)
Türke
Deutscher
Geboren 1992
Frau